DBZ steht für:
 DBZ weckruf magazin, eine Bäckerfachzeitschrift
 DBZ – Deutsche Bauzeitschrift, eine Architekturfachzeitschrift
 Deutsche Bauzeitung
 Deutsche Briefmarken-Zeitung, eine philatelistische Fachzeitschrift
 Deutsches Benchmarking Zentrum
 Development Bank of Zambia
 das Dateiformat der Bände für die Digitale Bibliothek (Produkt)
 ein japanischer Anime Dragon Ball Z
 Bahnhof Bautzen (DS100-Code)
 Dolderbahn Zürich

dBZ steht für:
 die logarithmische Einheit der Reflektivität

DBZ